Оганнисян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оганнисян, Виктория Артёмовна (род. 2000) — российская юная певица.
 Оганнисян, Овик Гайкович (род. 1992) — российский боксёр, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий.